

Palmarès 

Panathīnaïkos: 2020-21

Panathīnaïkos: 2020-21

Promitheas Patrasso: 2020
Panathīnaïkos: 2021

Collegamenti esterni